Октябрьское сельское поселение — муниципальное образование в составе Перелюбского района Саратовской области. Административный центр — посёлок Октябрьский. На территории поселения находятся 3 населённых пункта — 1 посёлок, 2 хутора .

Населённые пункты 
 посёлок Октябрьский — административный центр;
 хутор Новокачановский;
 хутор Поперечный;

Главой поселения является Ротачков Владимир Сергеевич.

Примечания

Ссылки 
 http://perelyub.sarmo.ru/ 

Сельские поселения Саратовской области
Муниципальные образования Перелюбского района
Перелюбский район